Gaydar steht für:
 Gaydar, Fähigkeit, Schwule und Lesben zu erkennen
 Gaydar (Website), Kontaktportal
 Heydər Əliyev, aserbaidschanischer Präsident

Siehe auch:
 Gaidar